Bupleurum sparsum är en flockblommig växtart som beskrevs av Lajos von Simonkai. Bupleurum sparsum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
sparsum